Aljaksandr Chanin (; ; * 13. April 1998 in Minsk) ist ein belarussischer Tischtennisspieler. In der Saison 2017/18 war er beim TTC indeland Jülich aktiv, 2022 wechselte er zum TV Leiselheim.

Chanin ist Rechtshänder und verwendet als Griff die europäische Shakehand-Schlägerhaltung. Mit der Mannschaft gewann er zweimal eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Aliaksandr Khanin auf der Website von (tischtennis-infos.de) (abgerufen am 21. Februar 2020)
 Spielerprofil über Aliaksandr Khanin auf tabletennis.guide (abgerufen am 21. Februar 2020)
 Aliaksandr Khanin auf tibhar.com (englisch) (abgerufen am 21. Februar 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Belarus)
Teilnehmer an den Europaspielen (Belarus)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Belarusse
Geboren 1998
Mann